Traversara – frazione del comune italiano di Bagnacavallo
 Traversara – frazione del comune italiano di Novella